Амантау — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Амантау — село в Нуринском районе Карагандинской области.
 Амантау — село в Баянаульском районе Павлодарской области.